— традиционный японский соломенный плащ.

Главная функция плаща мино — защита от дождя. Он также использовался как защита от снега, холода или жаркого солнца. Этот плащ был постоянной одеждой японских перевозчиков до начала XX века.

В сельской местности на севере Японии крестьяне продолжали носить плащи мино даже в начале 1980х годов.

Мино изготавливали кустарным способом из подручных материалов: рисовой соломы, осоки, мискантуса, коры японской липы или бумажной шелковицы, а также листьев японской веерной пальмы.

Примечания

Литература 
 

Японский национальный костюм
Верхняя одежда